Csehország
Ostrá
 Ostrá, település a Nymburki járásban
 Szlovákia
Osztra / Ostrá
 Ostrá, csúcs a Kis-Fátrában
 Osztra (szlovákul Ostrá), csúcs a Liptói-havasokva (1764 m)
 Ostrá, csúcs a Nagy-Fátrában (1247 m)
 Osztra (szlovákul Ostrá), csúcs a Magas-Tátrában (2351 m)